Jedinger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Jedinger (* 1977), österreichischer Gewerkschaftsfunktionär
 Johann Jedinger (1862–1933), österreichischer Landwirt und Politiker (CS)